Le nom de Jules Dufour a été porté en particulier par :
 Jules Dufour (1875-1934), personnalité politique suisse
 Jules Dufour (1941-2017), géographe canadien